

Astronomia
Eutropia – cratere di 4 Vesta

Chimica
Eutropia – fenomeno della chimica

Musica 

 Eutropia - gruppo musicale bresciano

Letteratura
Eutropia – luogo del romanzo Le città invisibili, di Italo Calvino

Onomastica
Eutropia – forma femminile del nome proprio di persona italiano Eutropio

Persone
Eutropia – imperatrice, moglie di Massimiano
Eutropia – figlia dell'imperatore Costanzo Cloro

Zoologia
Cephalorhynchus eutropia – specie di delfino, appartenente al genere Cephalorhynchus

Pagine correlate
Eutropio (disambigua)

Note